Ciro Gomes — Político, advogado e professor universitário brasileiro
 Ciro I ou Ciro I de Anshan
 Ciro II ou Ciro, o Grande — 559 a.C. a 529 a.C.
 Ciro, o Jovem ou Ciro, o Moço — irmão do rei Artaxerxes I] (m. 401 a.C.)
 Ciro (sobrinho de Salomão) — oficial bizantino sob o imperador Justiniano
 Ciro Henrique Alves Ferreira e Silva — futebolista brasileiro do Persikabo 1973

Ver também 
 Cirò — comuna da província de Crotone, região Calábria, Itália

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história